Het Rif (Engelsmanplaat), een eilandje in de Waddenzee, vlak bij en onderdeel van het systeem van de Engelsmanplaat.
 Het Rif (Schiermonnikoog), een zandplaat aan de zuidwestkant van Schiermonnikoog.